Utiskani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Ivanska, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, naselje je imalo 142 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Ivanska